Friday Night Lights – film del 2004 di Peter Berg
Friday Night Lights – mixtape di J. Cole
Friday Night Lights – serie televisiva americana